Fazakas Géza (Budapest, 1990. január 18. –) magyar labdarúgó.

Források 
Fazakas Géza adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
hlsz.hu

1990-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
A Budapest Honvéd labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
A Kisvárda FC labdarúgói